La Temporada 2018 de la WNBA fue la vigesimosegunda en la historia de la Women's National Basketball Association. La temporada regular comenzó el 18 de mayo y acabó el 19 de agosto, y el último partido de la final tuvo lugar el 12 de septiembre, con la victoria de las Seattle Storm por 3-0 frente a las Washington Mystics.

Clasificaciones

Conferencia Este

Conferencia Oeste

Playoffs 

Nota: Los equipos son vueltos a sortear tras la segunda ronda y semifinales.

Semifinales

Finales de la WNBA

Galardones de la temporada

Jugadora de la semana

Jugadora del mes

Rookie del mes

Entrenador del mes

Referencias

Enlaces externos 
Temporada 2018 en basketball-reference.com

2018
Wnba